Баринага:

Носители фамилии 
 Баринага, Сабино
 Баринага (город) - населённый пункт в Стране Басков.